Le 7 décembre 2005, lors d'une conférence internationale, un nouveau symbole a été créé pour être utilisé par les différentes sociétés du mouvement Croix-Rouge ~ Croissant-Rouge à travers le monde. Il apparaîtra sous forme de drapeau ou d'emblème sur des brassards, des bâtiments, des véhicules, des navires, etc.  La Convention de Genève de 1949, qui autorise l'existence des symboles (la croix rouge et le croissant rouge), a dû être modifiée à cet effet.

Le nouveau symbole s'appelle le cristal rouge et ressemble à un rhombe rouge : il n'a pas été créé pour remplacer d'autre(s) symbole(s) déjà existant(s) mais entend seulement offrir une alternative, plus neutre, reconnue internationalement. Elle permet par exemple à un pays de ne pas choisir entre la croix et le croissant de lune qui peuvent apparaître comme des symboles religieux. Le pays d'Israël, qui n'a jamais été signataire de la Convention de Genève, a le droit d'utiliser à la fois le Cristal-Rouge au niveau international et de continuer à utiliser, au niveau national, son propre symbole, l'Étoile de David-Rouge.

Le jeudi 22 juin 2006, l'approbation du troisième symbole (le Cristal-Rouge) a été mise en pratique par les dirigeants de la Croix-Rouge internationale, qui ont par la même occasion accepté l'adhésion de deux nouveaux membres comme sociétés partenaires, Israël et la Palestine .

Organisation non gouvernementale